Osoby o tym nazwisku:
 Franciszek Szczygłowski – rzymskokatolicki duchowny, społecznik, działacz oświatowy
 Stefan Szczygłowski – polski poeta i prozaik